INU steht für:
 Incheon National University, die Universität Incheon
 Flughafen Nauru (IATA-Code), nauruischer Flughafen

Inu ist der Familienname folgender Personen:
 Hasanul Haq Inu (* 1946), Politiker in Bangladesch
 Krisnan Inu (* 1987), neuseeländisch-samoanischer Rugby-League-Nationalspieler

Siehe auch:
 Inu Yasha
 Inu x Boku SS
 Akita Inu
 Nora Inu
 Shiba Inu
 Tosa Inu

Abkürzung